Лос Кардонес има више значења:

 Лос Кардонес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кардонес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику